Мехорада-дель-Кампо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Энарес.

Достопримечательности 

В Мехорада-дель-Кампо находится так называемый «Собор Хусто Гальего Мартинеса» — огромное здание, которое по своей инициативе и своими силами с 1961 года строит бывший монах Хусто Гальего Мартинес. «Собор» строится без благословения или поддержки Католической Церкви.

Население

Примечания

Ссылки 
 Información sobre Mejorada en el proyecto GEMA

Населённые пункты Мадрида
Муниципалитеты Мадрида